Ogiva nuclear é uma forma de arma nuclear encapsulada em uma ogiva, que a torna menor e mais versátil. Determinados mísseis balísticos intercontinentais podem levar até várias ogivas nucleares de uma só vez, aumentando a área de ataque e a chance de que as ogivas passem por um possível sistema de defesa antimíssil.

Os sistemas de armas capazes de lançar várias ogivas nucleares simultaneamente são chamados de MIRV, do inglês, Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle. Este sistema permite lançar várias ogivas nucleares de um único míssil, aumentando as chances de que estas passem pelos sistemas de defesa do adversário e, ao mesmo tempo, aumentando a área total a ser atacada. 

Armas de destruição em massa 
Armas nucleares 
Bombas 
Mísseis